Алекса́ндра Шевче́нко: Шевченко, Александра (род. 1988) — феминистка, активистка и лидер международного женского движения FEMEN.
 Шевченко, Александра Фёдоровна (род. 1926) —  колхозница, доярка, Герой Социалистического Труда.